Imre Szacsvay se poate referi la unul din următorii:

 Imre Szacsvay (1818–1849), avocat și om politic maghiar, participant la Revoluția Maghiară din 1848
 Imre Szacsvay (1854–1939), actor și scriitor maghiar
 Imre Szacsvay (1859–1930), judecător maghiar al nobilimii
 Imre Szacsvay (1920–1990), grafician și scriitor maghiar